Lupicini – cognome italiano
 Antonio Lupicini – ingegnere italiano